Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 303 dans le monde.

 Route fédérale 303 en Allemagne
 Route 303 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 303 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 303 au Québec, Canada
 Route régionale 303 en Finlande
 Route nationale 303 en France